Helicodiscus tridens är en snäckart som först beskrevs av Morrison 1935.  Helicodiscus tridens ingår i släktet Helicodiscus och familjen Helicodiscidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
tridens